Lindenhof (Hatzfeld), plaats in de Duitse gemeente Hatzefeld
Lindenhof (Rosenberg), plaats in de Duitse gemeente Rosenberg
Lindenhof (Ruppertshofen), plaats in de Duitse gemeente Ruppertshofen
Lindenhof (Zürich), wijk van Zürich
Lindenhof (kasteel), kasteel in Lint (Antwerpen)
Theater Lindenhof, theater in Baden-Württemberg 
De Lindenhof (Delft), gebouw in Delft
De Lindenhof (Emmen), een rijksmonument in Emmen
De Lindenhof (Giethoorn), een restaurant in Giethoorn
De Lindehof (Nuenen), een restaurant in Nuenen
De Lindenhof  (Noordwijk), een rijksmonument in Noordwijk